Андрей Владимирович Пчеляко́в (19 февраля 1972, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего.

Биография 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, тренер Анатолий Мелихов.

Завершил карьеру игрока в 2011 году. Участник двух зимних Олимпиад в составе сборной Казахстана.

Тренер клуба «Гомель» из белорусской экстралиги.

Достижения 
 Четвертьфиналист зимних Олимпийских игр 1998 г.
 Участник зимних Олимпийских игр 2006 г. (9 место)
 Лучший хоккеист Казахстана 1995 года.
 Чемпион Казахстана 1993—1996 гг.
 Бронзовый призёр чемпионата России (2001) в составе ХК Северсталь

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Динамо-Шинник»
Игроки ХК «Металлург» Жлобин
Игроки ХК «Астана»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры Казахстана
Тренеры ХК «Гомель»